Ковалевский, Евграф Петрович (1790—1867) — русский государственный деятель; горный инженер.
 Ковалевский, Евграф Петрович (1865—1941) — юрист, политический и общественный деятель, внук предыдущего.